Osoby o nazwisku Kofman:
 Jan Kofman – polski historyk i politolog
 Jeffrey Kofman – kanadyjski dziennikarz telewizyjny
 Sarah Kofman – francuska filozof
 Wlodek Kofman – polski fizyk i astronom

Zobacz też: Koffman.